Olaszország
Caronno Pertusella, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében
Caronno Varesino, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében